Бьёрн Бринк-Клауссен (; ) — датский шахматист, международный мастер (1986).

Шахматная карьера 
Чемпион Дании 1966, 1970 и 1977 гг. Серебряный призёр чемпионата Дании 1974 г. Бронзовый призер чемпионатов Дании 1963 и 1984 гг. Участник большого дележа 2-го места на чемпионате Дании 1976 г.

В составе сборной Дании участник шести шахматных олимпиад (1962, 1964, 1966, 1968, 1984, 1990 гг.), командного чемпионата Европы 1983 г., командных чемпионатов мира среди студентов 1961, 1964, 1966, 1967 и 1968 гг., ряда международных матчей.

Победитель турнира северных стран 1963 г.

Победитель турниров датских мастеров 1979 и 1994 гг.

Победитель турнира Politiken Cup 1987 г.

Победитель турнира К41 в Копенгагене (1990 г.).

Участник шахматных конгрессов в Гастингсе, Кубков Северного моря, Кубка Рилтона.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании